Палац культури залізничників — це будівлі, що були зведені на початку XX століття з метою розміщення в них закладів культури для працівників залізниці.

Перелік 
Україна
 Палац культури залізничників — у місті Луганськ.
 Палац культури «Залізничник» — у місті Харків.

Росія
 Палац культури залізничників — у місті Ростов-на-Дону.